

Фамилия 
 Барбо, Анна-Летиция (Barbauld) — английская писательница.
 Барбо, Вивиан (Barbot) — канадская политическая деятельница.
 Барбо, Клеман (Barbot) — гаитянский политический деятель.
 Барбо, Мариус —  канадский антрополог.
 Барбо, Марко (1420 — 1491) — венецианский католический кардинал.
 Барбо, Пьетро (более известен как Павел II; 1417—1471) — Папа Римский в 1464—1471 годах.
 Барбо, Эдриенн (англ. Adrienne Barbeau, род. 1945) — американская актриса и писательница.

См. также 
 Барбо-Пик